Jing steht für:

 Jing (精), die Lebensessenz im Daoismus
 Jing (Gong), koreanischer Gong
 Jing (Hengshui) (景县), ein Kreis der Stadt Hengshui 
 Jing (Xuancheng) (泾县), ein Kreis der Stadt Xuancheng 
 Jing He (泾河), ein Nebenfluss des Wei He 
 Jing (经), Kurzform von Jingluo (经络); siehe Meridian (TCM)
 Jing (京族), die ethnische Minderheit der Vietnamesen (Gin) in China

Jing ist der Familienname folgender Personen:

 Freda Yifan Jing, US-amerikanische Schauspielerin
 Jing Haipeng (景海鵬) (* 1966), chinesischer Raumfahrer
 Jing Jun Hong (井浚泓) (* 1968), Tischtennisspielerin und -trainerin aus Singapur
 Jing Junhai (* 1960), chinesischer Politiker
 Jing Ke (荊軻) († 227 v. Chr.), chinesischer Attentäter auf den Kaiser Qin Shihuang
 Jing Ruixue 景瑞雪 (* 1988), chinesische Ringerin
 Jing Shuping (1918–2009), chinesischer Geschäftsmann und Bankier der Minsheng Bank
 Jing Tian (* 1988), chinesische Schauspielerin

Jing ist der Name folgender Personen:

 Jing (Ji Gai, Zhou-König) († 476 v. Chr.), Herrscher der chinesischen Zhou-Dynastie
 Fu Jing, chinesische Königin von Wu Ding der Shang-Dynastie und Empfängerin des Houmuwu-Opfergefäßes
 Jing Xiang (* 1993), chinesisch-deutsche Schauspielerin
 Yi Jing (Mönch) (义淨) (635–713), chinesischer Mönch und Übersetzer